Der International Raiffeisen Grand Prix 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Mai 2003 in St. Pölten stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Düsseldorf der World Team Cup statt. Das Turnier in St. Pölten gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Ecuadorianer Nicolás Lapentti, der dieses Jahr nicht zum Turnier antrat. Mit Andy Roddick gewinnt der Setzlistenerste überlegen das Turnier. Im Verlauf muss er keinen Satz abgeben. Für Roddick war es der erste Titel der Saison 2003 und der sechste und seiner Karriere.
Im Doppel traten die tschechischen Vorjahressieger Petr Pála und David Rikl nicht erneut gemeinsam an. Nur Pála spielte an der Seite von David Adams, mit dem er im Viertelfinale ausschied. Erstmals siegreich zusammen war die Paarung aus Simon Aspelin und Massimo Bertolini. Für Aspelin war es der zweite Karrieretitel, während Bertolini seinen ersten Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in St. Pölten
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Namensgeber